Ozjorsk () má více významů:

 Ozjorsk (Čeljabinská oblast) – město v Čeljabinské oblasti v Rusku
 Ozjorsk (Kaliningradská oblast) – město v Kaliningradské oblasti v Rusku